Суетка — название рек в России.

Республика Алтай
 Суетка — река в Усть-Коксинском районе, приток Катуни.

Алтайский край
 Суетка — река в Краснощёковском районе, приток Чарыша.
 Суетка — река в Крутихинском районе, приток Оби.
 Суетка — река в Суетском районе, впадает в Кулундинское озеро.
 Суетка — село в Краснощёковском районе.

Красноярский край
 Суетка — река в Курагинском районе, приток Казыра.
 Суетка — река в Енисейском районе, приток Тыи.

Свердловская область
 Суетка — река в Талицком районе, приток Пышмы.

См. также 
 Малая Суетка